KC poate fi:

 Kuçovë, district în Albania, codul ISO 3166-2:AL
 Karaciai-Cerchezia, republică componentă a Federației Ruse, codul ISO 3166-2:RU